Les  constituent une liste de célèbres sites pittoresques au Japon. Les cent paysages ou vues ont été sélectionnés avec un ensemble de huit vues et vingt-cinq sites gagnants en 1927, une année après que Hirohito est devenu empereur. Le but de la sélection est de « refléter le nouveau goût de la nouvelle ère ». L'initiative a été parrainée par le Tokyo Nichi Nichi Shimbun et le Osaka Mainichi Shimbun.

Les paysages ou sites sont répartis en huit classes : 1. Côtes. 2. Lacs. 3. Montagnes. 4. Cours d'eau. 5. Gorges. 6. Chutes d'eau. 7. Onsen. 8. Plaines. Nombre de ces paysages font à présent partie de la liste des parcs nationaux du Japon.

Huit vues

100 Vues

Source de la traduction

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 100 paysages du Japon (ère Heisei)
 100 sons naturels du Japon
 Tourisme au Japon
 Trois vues les plus célèbres du Japon

Lien externe 
  .

Culture japonaise
Environnement au Japon
Tourisme au Japon
Liste en rapport avec le Japon